Arubaanse gulden, zoals vastgelegd in de ISO 4217 standaard.
 American Wire Gauge, een standaard voor de dikte van een draad.
 een Belgisch architectenbureau, zie AWG architecten